Guna (hindoeïsme), in de hindoeïstische filosofie en spiritualiteit een fundamentele eigenschap of hoedanigheid van de natuur
 Guna (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Guna (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Guna
 Guna (berg), een berg in Ethiopië